Esmond Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Esmond Township (North Dakota)
 Esmond Township (South Dakota)